

Cinéma 

 Treat 'Em Rough, film muet américain réalisé par Louis Chaudet, sorti en 1917 ;
 Treat 'Em Rough, titre original du film muet américain Un nid de serpents, réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1919 ;
 Treat 'Em Rough, film américain réalisé par Ray Taylor, sorti en 1942 ;

Théâtre 

 Treat 'em Rough, pièce de Frederic et Fanny Hatton, avec Walter Connolly et Alan Dinehart, créée à Broadway en 1926 ;